Квак Минджон (; род. 23 января 1994, Соннам) — южнокорейская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Южной Кореи (2010), участница Олимпийских игр (2010) и бронзовый призёр Азиатских игр (2011).

Карьера 
Квак начала заниматься фигурным катанием в 2001 году. В сезоне 2008/2009 стала чемпионкой Южной Кореи среди юниоров и завоевала бронзу на юниорском Гран-при в Мексике.

В следующем году соревновалась уже на взрослом чемпионате страны, став серебряным призёром. Лидер южнокорейского фигурного катания Ким Ёна не участвовала в этом турнире, а победившей Ким Хэджин было лишь двенадцать лет и она не могла участвовать в международных соревнованиях из-за возрастных ограничений. Благодаря этому Квак вошла в состав сборной на чемпионат мира, четырёх континентов и Олимпийские игры.

На чемпионате четырёх континентов 2010 стала шестой, а на Олимпиаде в Ванкувере финишировала на тринадцатом месте. В 2011 году стала бронзовой медалисткой Азиатских игр.

Затем её начали беспокоить травмы, из-за которых пропустила два сезона. В 2015 году завершила соревновательную карьеру. После чего начала работать тренером. Была комментатором Олимпийских игр 2018 на южнокорейском телевидении.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 Квак Минджон  на сайте Eurosport.ru
 

Фигуристы Республики Корея
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года